Liste der Städte in New York bezieht sich auf

 Liste der Citys im Bundesstaat New York
 Liste der Towns im Bundesstaat New York